Batha, une commune d'Irak.
 Batha, une région du Tchad.
 Batha, un village du district de Kesrouan au Liban.